Brahmaea är ett släkte av fjärilar. Brahmaea ingår i familjen Brahmaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Brahmaea